Tropischer Wirbelsturm Alberto steht für:
 Hurrikan Alberto (1982), verursachte schlimme Überschwemmungen im Westen Kubas
 Tropischer Sturm Alberto (1988)
 Tropischer Sturm Alberto (1994)
 Hurrikan Alberto (2000)
 Tropischer Sturm Alberto (2006)
 Tropischer Sturm Alberto (2012)